Unter dem Namen Ufgau sind zwei historische Landschaften bekannt:
 Ufgau (Baden) im Bereich des heutigen westlichen Baden-Württembergs
 Ufgau (Berner Oberland) westlich der Aare und südlich des Thunersees